Андрей Игнатьевич Серко́в (15 августа 1919 года, село Зилаир — 2 января 1944 года) — командир телефонного взвода роты связи 78-го стрелкового полка (74-я стрелковая дивизия, 40-я армия, 1-й Украинский фронт), младший лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография 
Серков Андрей Игнатьевич родился 15 августа 1919 года в селе Зилаир Башкирской АССР в семье крестьянина.

Русский. Член ВКП(б) с 1943 года. Окончил 5 классов и курсы киномехаников. Работал в кинотеатре.

В Красной Армии с 1939 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1942 года.

Младший лейтенант Серков отличился во время боёв 2 января 1944 года в районе деревни Глыбочка (Белоцерковский район Киевской области). Погиб в бою.

Похоронен в селе Фурсы Белоцерковского района. В селе Зилаир на здании кинотеатра установлена мемориальная доска, имя Героя носят улица и школа этого села, а также школа № 6 в города Белая Церковь.

Подвиг 
Командир телефонного взвода роты связи 78-го стрелкового полка (74-я стрелковая дивизия, 40-я армия, 1-й Украинский фронт) младший лейтенант Серков во время боёв 2 января 1944 года в районе деревни Глыбочка (Белоцерковский район Киевской области) под огнём противника восстановил нарушенную связь и принял участие в отражении вражеских контратак. Был тяжело ранен, но продолжал сражаться. Пополз к вражескому танку и связкой гранат подбил его. Серков погиб в этом бою.

Звание Героя Советского Союза присвоено 25 августа 1944 года посмертно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (25.08.1944);
 орден Ленина (25.08.1944);
 орден Отечественной войны 2-й степени (23.10.1943);
 медаль «За боевые заслуги» (17.02.1943).

Примечания

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1979, кн. 4.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов; т. 5. П-С. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2009. — 576 с. — ISBN 978-5-88185-072-2.

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Белоцерковском районе